Ранчо Каролина има више значења:

 Ранчо Каролина (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Каролина (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Каролина (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику